Anderson Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Anderson Island (Kalifornien)
 Anderson Island (Louisiana)
 Anderson Island (Minnesota)
 Anderson Island (Nebraska)
 Anderson Island (Tennessee)
 Anderson Island (Washington)
 Anderson Island (Wisconsin)

in Australien:
 Anderson Island (Tasmanien)
 Little Anderson Island

Siehe auch:
 Andersson-Insel in der Antarktis